Miejscowości w USA:
 Bluefield – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Tazewell
 Bluefield – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mercer